Expansie betekent uitzetting of uitbreiding. De term expansie kan verwijzen naar verschillende situaties.

Bekende voorbeelden zijn:
 algemene gaswet, expansie van gassen in de natuurkunde;
 explosief, zeer snelle expansie van gassen, ten gevolge van een chemische reactie;
 expansie, toename in volume van een materiaal;
 thermische expansie, toename in volume van materiaal als gevolg van een temperatuursverhoging;
 expansionisme, expansie van grondgebied of macht door oorlogen of handel;
 nationalisme, expansie van politieke stromingen;
 expansie van bedrijven buiten de landsgrenzen;
 datacompressie, expansie van data na eerdere compressie.

Zie ook 

 Uitzetting